Innerleiten ist der Name folgender Orte:

 Innerleiten (Gemeinde Ampflwang), Ortschaft von Ampflwang im Hausruckwald, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Innerleiten (Gemeinde Frankenburg), Ortschaft von Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Innerleiten (Gemeinde Sankt Aegidi), Ortschaft von St. Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich